Droga krajowa nr 4 (Czechy)
 Droga krajowa nr 4 (Polska)
 Droga krajowa nr 4 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A4